

Le Rio Jaguari est un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul
 Le Rio Jaguari est un cours d'eau de l'État de São Paulo, affluent du rio Piracicaba
 Le Rio Jaguari est un cours d'eau de l'État de São Paulo, affluent du rio Paraíba do Sul

Homonymie de toponyme